Bakery Jatta, né le  à , est un footballeur gambien qui évolue au poste d'attaquant au Hambourg SV.

Biographie

Statistiques

Controverse 
Le , la Fédération allemande de football annonce avoir ouvert une enquête sur l'identité de Bakery Jatta.

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur gambien
Joueur du Hambourg SV
Naissance en juin 1998
Naissance en Gambie